Maláčová ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Maláčová (* 1981), tschechische Beamtin und Politikerin
 Romana Maláčová (* 1987), tschechische Stabhochspringerin